

Persone 
 Salvatore Mittica (1590 circa – 1655) – pittore italiano
 Ferdinando Mittica o, più correttamente, Mittiga (1826-1861) – ex ufficiale dell'esercito delle Due Sicilie divenuto brigante
 Domenico Mittica (1894-1944) – generale e politico italiano
 Pietro Mittica (1915-2003) – militare italiano eroe della guerra d'Africa

Altro 
 Camp Mittica, base militare italiana a Nāṣiriya, intitolata alla memoria di Pietro